

Patronyme  
 
 
 David Torrence (1864-1951), acteur britannique ;
 David Torrence (1985-2017), athlète américain, naturalisé péruvien ;
 Dean Torrence (1940-), chanteur américain ;
 Ernest Torrence (1878-1933), acteur écossais ;
 Gwen Torrence (1965-), sprinteuse américaine ;
 Nate Torrence (1977-), acteur américain.

Personnage de fiction  
 Torrence, personnage de policier corpulent créé par Georges Simenon : il le fait apparaître notamment dans des romans et nouvelles où il est un subordonné du Commissaire Maigret, aussi dans des écrits où il travaille avec d'autres collègues policiers, mais le fait en outre un temps directeur d'une agence de détectives privés dans le recueil de nouvelles Les Dossiers de l'Agence O (qui seul mentionne, une unique fois, son prénom, Joseph) ; il est incarné par différents acteurs dans des adaptations cinématographiques et télévisées de ces œuvres littéraires.

Astéroïde  
 (2614) Torrence, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, découvert en 1980 ; il est nommé en l'honneur de Torrence V. Johnson, du Jet Propulsion Laboratory. 

Patronyme anglais